Zhongshan / 中山 signifie généralement littéralement « montagne centrale » ou « montagne chinoise » en chinois, appellation commune en Chine continentale et à Taïwan. Cette appellation se retrouve notamment en :

Toponymes (中山) 
 Zhongshan (中山) est une ville de la province du Guangdong en  Chine ;
 Le district de Zhongshan (中山) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Le district de Zhongshan est une subdivision administrative de la ville de Taipei ;
 La base antarctique Zhongshan (中山) est une base scientifique chinoise en Antarctique ;
 Le Zhongshan (中山國) est un ancien état de la Chine ancienne.

Toponymes (钟山)
Zhongshan peut également rendre compte du mot 钟山, pouvant approximativement être traduit en Montagne du temps ou Montagne de l'horloge, et est également régulièrement utilisé comme toponyme :
 Le xian de Zhongshan (钟山) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le district de Zhongshan (钟山) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine ;

Homonymie de toponyme